gilotyna – przyrząd służący do wykonywania kary śmierci przez ścięcie głowy
 gilotyna –  nożyce gilotynowe – przyrząd do cięcia arkuszy np. blach wzdłuż linii prostych
 Gilotyna – teleturniej nadawany w TVP2
 gilotyna Hume’a – nazwa problemu filozoficznego